Я́нник Ха́нсен (, 15 марта 1986, Херлев, Дания) — датский хоккеист, правый нападающий.

27 апреля 2019 года пресс-служба клуба «Ванкувер Кэнакс», объявила в своём «Твиттере» о том, что хоккеист заканчивает свою профессиональную карьеру.

Карьера 
Профессиональную карьеру начал в команде «Рёдовре», выступавшей во второй лиге датского хоккея. В 2005 году перебрался за океан. Сначала выступал в команде из системы «Чикаго Блэкхокс». Через год перешёл в канадский «Ванкувер Кэнакс». Два года выступал в АХЛ и только в 2008 году Хансен пробился в основную команду. Вместе с ней он выходил в финал Кубка Стэнли, став первым датчанином, игравшим в финальной серии этого турнира.

В сезоне 2011/12 установил свой рекорд в НХЛ, набрав 39 (16+23) очков в 82 матчах регулярного чемпионата.

В дедлайн сезона 2016/17 был обменян в «Сан-Хосе Шаркс» на Николая Голдобина и выбор в 4-м раунде драфта 2017.

Карьера в сборной 
С 2002 года последовательно выступал за юниорскую, молодёжную и основную национальную сборную.

Клубная карьера

В сборной

Примечания 

Хоккеисты Дании
Хоккеисты НХЛ
Хоккейные правые нападающие
Игроки ХК «Рёдовре Майти Буллз»
Игроки «Портленд Уинтерхокс»
Игроки «Манитоба Мус»
Игроки «Ванкувер Кэнакс»
Игроки ХК «Таппара»
Игроки ХК ЦСКА Москва
Игроки сборной Дании по хоккею с шайбой